Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012 проходил в Хельсинки (Финляндия) с 27 июня по 1 июля 2012 года на Олимпийском стадионе. С этого турнира начался новый двухгодичный цикл проведения чемпионатов Европы, тогда как с 1974 года эти соревнования проходили раз в 4 года.

Ряд ведущих легкоатлетов пропустили турнир в связи с подготовкой к летним Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, которые стартовали через месяц после чемпионата Европы. По этой же причине не проводились соревнования по спортивной ходьбе и марафонскому бегу.

Гимном турнира стала песня  финской рок-группы The Rasmus.

В течение нескольких лет после чемпионата целый ряд наград был перераспределен вследствие дисквалификаций. В частности, это произошло на дистанциях 100 м с/б, 800, 1500 и 3000 м с/п у женщин, а также в женском семиборье.

Результаты

Мужчины

Женщины

Общий командный зачет

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012